Il doppio del torneo di tennis Ordina Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Richard Krajicek e Jan Siemerink che hanno battuto in finale Hendrik Jan Davids e Andrej Ol'chovskij 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (semifinali)
 Alex O'Brien /  Richey Reneberg (semifinali)

 Hendrik Jan Davids /  Andrej Ol'chovskij (finale)
 David Adams /  Tom Nijssen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 1995
ATP Tour 1995